est un mot anglais signifiant « vapeur ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de  sorti en 2007.

Musique 

 , groupe américain pop-rock ;

 , album d'Archie Shepp sorti en  ;
 , album d'East 17 sorti le  ;
 , album de Ty Herndon sorti le  ;
 , chanson présente sur l'album ;
 Steam, chanson de Peter Gabriel présente sur l'album  sorti le .

Autres 

 , logiciel plate-forme de distribution de contenu en ligne.

Voir aussi 

 Steaming
 Steamer